Иказнь:

 Иказнь — деревня в Тетерковском сельсовете Браславского района Витебской области Белоруссии.
 Иказнь — озеро в Браславском районе Витебской области, в бассейне реки Друйка.
 Иказнь — замок, существовавший в XVI-XVIII веках, недалеко от деревни Иказнь на острове Замок озера Иказнь (совр. Браславский район Витебской области Белоруссии).